Chavagnac kan syfta på:
 Chavagnac, Cantal
 Chavagnac, Dordogne